Чемпионат Дании по шахматам 1926 проходил в Сённерборге.

В турнире приняли участие 8 шахматистов, в том числе действующий чемпион Дании Э. Андерсен и О. Киер, также побеждавший в национальных чемпионатах.

Турнир отличался увлекательной гонкой за 1-е место, в которой участвовали Э. Андерсен, Э. Ларсен и О. Киер. Андерсен смог победить в личных встречах обоих своих конкурентов, но потерял полтора очка в поединках с аутсайдерами турнира, в результате чего его догнали конкуренты, сыгравшие между собой вничью и выигравшие у остальных участников.

Таблица

Матч за первое место 
Победителям предстояло сыграть матч-турнир за 1-е место, но О. Киер по каким-то причинам не смог принять в нем участие. В результате в Копенгагене был проведен матч из трех партий между Э. Андерсеном и Э. Ларсеном. Андерсен выиграл первые две партии матча, в результате чего третья партия не понадобилась. Андерсен был объявлен чемпионом, Ларсен получил серебряную медаль, Киер стал бронзовым призером чемпионата.

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1926
 DM-Omkamp 1926
 Skakbladet / 22. Aargang Nr. 5., Maj 1926
 Skakbladet / 22. Aargang Nr. 11., November 1926

Чемпионаты Дании по шахматам
1926 год в шахматах